Коло́нна Гелиодо́ра была воздвигнута предположительно в 113 году до н. э. в центральной Индии в Видише, недалеко от современного города Беснагар в штате Мадхья-Прадеш. Согласно надписи на колонне, её установил греческий посол индо-греческого царя Антиалкида по имени Гелиодор. Колонна расположена в 8 километрах от известной буддистской ступы в Санчи.

Колонну Гелиодор посвятил Васудеве, которого он в надписи называет богом Богов. Колонну венчала статуя Гаруды, и стояла она перед входом в храм Васудевы.

На колонне существует две надписи брахми:
 
Первая надпись описывает то, кем был Гелиодор и каково было его отношение к царству Сунга и индо-греческим царям.
Devadevasa Va [sude]vasa Garudadhvajo ayamkarito i[a] Heliodorena bhaga-
vatena Diyasa putrena TakhasilakenaYonadatena agatena maharajasa
Amtalikitasa upa[m]ta samkasam-ranoKasiput[r]asa [Bh]agabhadrasa tratarasa
vasena [chatu]dasena rajena vadhamanasa
Эта колонна Гаруды была воздвигнута для Бога богов Васудевы, бхагаватой Гелиодором, сыном Диона и уроженцем Таксилы, прибывшим в качестве посла от великого греческого царя Антиалкида к царю-спасителю Касипутре Бхагабхадре, находящемуся в благоденствии на 14-м году своего правления…

Надпись говорит о том, что Гелиодор был бхагаватой, что на санскрите означает «поклоняющийся, почитающий Бхагавана». По мнению учёных, эта надпись показывает, что Гелиодор был одним из греков, обратившихся в вайшнавизм и поклонявшихся Кришне ещё во II веке до н. э. Гелиодор рассматривается учёными как последователь религии бхагавата, которая представляла из себя раннюю форму кришнаизма.

Вторая надпись, только частично сохранившаяся, описывает некоторые детали веры, к которой принадлежал Гелиодор:
Trini amutapadani‹[su] anuthitani
''nayamti svaga damo chago apramado
(текст не сохранился)… три бессмертных шага . …. (текст не сохранился)…и практика, которая ведёт нас на небеса — самоконтроль, благотворительность и усердие.

Примечания

Литература

Ссылки 
 The Heliodorus Column
 Photo of the pillar with Brahmi inscription
 Heliodorus pillar at Vidisha
 Text of the inscriptions on Heliodorus pillar
 Vedic archeology

Достопримечательности Индии
Наскальные надписи Индии
Колонны Индии